Marcinowo ist ein polnischer Ortsname:
 Marcinowo (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1934  Marczinowen, 1934 bis 1945 Martinsdorf, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Marcinowo (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928 Marczynowen, 1928 bis 1946 Martinshöhe, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Marcinowo (Trzebnica), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945 Groß Märtinau, Kreis Trebnitz, Schlesien